239-й гвардейский стрелковый Гданьский Краснознамённый полк — воинская часть Сухопутных войск Советской Армии, сформированная в 1940 году в составе 157-й стрелковой дивизии (с 1 марта 1943 года — 76-я гвардейская стрелковая дивизия). До присвоения полку звания гвардейского именовался 716-й стрелковый полк.

Достижения 
За время Великой Отечественной войны полк уничтожил около 7,5 тыс. солдат и офицеров противника, 54 танка, 64 орудия, 37 миномётов, около 230 пулемётов; было взято в плен 5600 немецких военнослужащих, захвачено 130 орудий и миномётов, 2 железнодорожных эшелона, 60 паровозов, около 500 вагонов, 360 автомашин, 14 различных складов с боеприпасами и горючим.

9 мая 1945 года 239-му гвардейскому стрелковому полку было доверено нести комендантскую службу на встрече между Маршалом Советского Союза Рокоссовским К. К. и английским фельдмаршалом Монтгомери.

Расформирование 
Приказом командующего Воздушно-десантными войсками СССР № 0051 от 14 июня 1946 года 239-й гвардейский стрелковый Гданьский Краснознамённый полк был расформирован.

Командиры полка 
 полковник Соцков, Дементий Яковлевич (-20.10.1941)
 майор Калинин, Иван Антонович (-16.01.1942)
 майор Басинский, Павел Григорьевич (01.1942-08.05.1942)
 майор Иванов, Георгий Денисович (05.1942-02.02.1943)
 гвардии полковник Андрусенко, Корней Михайлович (1943-1944)
 гвардии подполковник Горб, Максим Гаврилович (28.03.1944-31.08.1946)
командир миномётной роты Котов, Алексей Игнатьевич, гвардии капитан (1943-1945)

Отличившиеся воины 

 Герои Советского Союза.

  Александров, Никита Алексеевич, агитатор полка.
  Андреев, Николай Михайлович. командир отделения.
  Андрусенко, Корней Михайлович, командир полка.
  Бахарев, Пётр Михайлович, комсорг батальона.
  Баранов, Михаил Павлович, автоматчик.
  Гендреус, Генрих Иосипович, командир отделения.
  Ермаков, Афанасий Иванович, пулемётчик полка.
  Закиров, Ахмет Закирович, командир взвода.
  Иванкин, Юрий Петрович, стрелок.
  Кирик, Иван Васильевич, командир отделения.
  Кострикин, Владимир Михайлович, командир отделения.
  Лактионов, Пантелей Борисович, командир пулемётной роты.
  Лапушкин, Филипп Семёнович, командир отделения.
  Личинко, Александр Сергеевич, командир отделения.
  Маслов, Анатолий Павлович, стрелок.
  Слобоцков, Михаил Михайлович, наводчик пулемёта.
  Тарнопольский, Абрам Исаакович, командир батальона.
  Хомрач, Владимир Гаврилович, командир миномётного расчёта.
  Хромых, Василий Петрович, командир батальона.

 Кавалеры ордена Славы трёх степеней.
 Чугай, Александр Иванович, гвардии ефрейтор, разведчик 239 гвардейского стрелкового полка. Погиб в бою 19 марта 1945 года

Примечания 

Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году
Стрелковые полки СССР во время Великой Отечественной войны
76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия